Chaerophyllum ciliatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pál Kitaibel och August Kanitz. Chaerophyllum ciliatum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
ciliatum